Собе́ский — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Собеский, Александр (1677—1714) — средний сын Яна III Собеского.
 Собеский, Вацлав (1872—1935) — польский историк.
 Собеский, Константин Владислав (1680—1726) — младший сын Яна III Собеского.
 
 
 Собеский, Станислав (ок. 1450 — между 1508 и 1516) — польский шляхтич герба «Янина»; первый исторически засвидетельственный владелец Собешина.
 Собеский, Якуб (1590—1646) — польский магнат, краковский каштелян, отец короля Яна Собеского.
 Собеский, Якуб Людвик (1667—1737) — старший сын Яна III Собеского.
 Ян III Собеский (1629—1696) — король польский и великий князь литовский.
 Собеский, Ян (ок. 1518 1564) — польский военный деятель, ротмистр конницы.

Собеская

См. также 
 Собески